Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Thomas Enqvist 7–5, 7–6 (7–3).

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Assente
 Thomas Enqvist (finale)
 Julián Alonso (primo turno)

 Jim Courier (secondo turno)
 Tommy Haas (semifinali)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Sjeng Schalken (quarti di finale)
 Byron Black (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1998
ATP Tour 1998